

Girone A

G.D. Dias Ferreira  -  T.S.C. Stella Artois Milano 1-2

U.S. Huy  -  T.V.B. Mödling 2-2

U.S. Huy  -  G.D. Dias Ferreira 0-3

T.S.C. Stella Artois Milano  -  T.V.B. Mödling 2-1

G.D. Dias Ferreira  -  T.V.B. Mödling 2-2

T.S.C. Stella Artois Milano  -  U.S. Huy 3-0

Girone B

Goldfingers Cornesse  -  Olympique Vitry 3-0

S.M.V. Delft  -  Copenhagen S.K. 3-1

S.M.V. Delft  -  Goldfingers Cornesse 0-4

Olympique Vitry  -  Copenhagen S.K. 1-2

Olympique Vitry  -  Copenhagen S.K. 4-0

Olympique Vitry  -  S.M.V. Delft 2-1

Girone C

A.S. Hennuyer  -  TSC Royal ‘78 2-0

Old Stars Kickers  -  FTC Issy-les-Moulineaux 0-3

Old Stars Kickers  -  A.S. Hennuyer 0-4

FTC Issy-les-Moulineaux  -  TSC Royal ‘78 1-1

FTC Issy-les-Moulineaux  -  A.S. Hennuyer 0-2

Old Stars Kickers  -  TSC Royal ‘78 1-2

Girone D

S.M.V. Rotterdam  -  U.S.C. Wuppertal 2-2

S.M.V. Rotterdam  -  Leamington 2-1

U.S.C. Wuppertal  -  Leamington 1-3

Quarti di Finale

T.S.C. Stella Artois Milano  -  Leamington 3-0

Goldfingers Cornesse  -  F.T.C. Issy Les Moulineaux 3-0

AS Hennuyer  -  G.D. Dias Ferreira 2-1

S.M.V. Rotterdam  -  S.M.V. Delft 3-0

Semifinali

T.S.C. Stella Artois Milano  -  A.S. Hennuyer 3-2 d.t.s.

Goldfingers Cornesse  -  S.M.V. Rotterdam 3-0

Finale

T.S.C. Stella Artois Milano  -  Goldfingers Cornesse 1-0 

 1994